RS-22 steht für:
 , ISO-3166-2-Code des serbischen Bezirkes
 RS-22 (Satellit), ein russischer Amateurfunksatellit

RS22